SBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di São Mateus (Brasile)